

Dipinti 
Cristo sul Monte degli Ulivi di Caravaggio (circa 1604), olio su tela

Musica 
Cristo sul Monte degli Ulivi, oratorio di Ludwig van Beethoven (1803)